Baja California steht für:

 Niederkalifornien (spanische Bezeichnung), eine mexikanische Halbinsel
 Baja California (Bundesstaat), mexikanischer Bundesstaat im Norden dieser Halbinsel
 Baja California Sur, mexikanischer Bundesstaat im Süden dieser Halbinsel
 Baja California (Chiapas), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Baja-California-Wüste, auf der Halbinsel liegende Wüste
 Bajacalifornia, eine Fischgattung aus der Familie der Schwarzköpfe